Seznam armad z zaporedno številko 54.

Seznam 
 54. armada (Japonski imperij)
 54. armada (Kitajska)
 54. armada (ZSSR)

 Zračne
 54. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi